Школьник, Владимир:
 Школьник, Владимир Сергеевич (род. 1949) — казахстанский физик, министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
 Школьник, Владимир Хаимович (род. 1953) — тромбонист, профессор.